77. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 27 września – 3 października 2004 we włoskim mieście Werona. Były to jedenaste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1926, 1932, 1951, 1955, 1962, 1968, 1976, 1985, 1994 i 1999). Jedynie Australijczyk Michael Rogers w jeździe indywidualnej na czas zdołał obronić tytuł mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszymi okazali się Niemka Judith Arndt i Czech Roman Kreuziger, którzy zdobyli po dwa medale (złoty i srebrny).

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 7. miejsca przez Petera Mazura w jeździe indywidualnej na czas do lat 23. Postanowiono od następnych mistrzostw świata w Madrycie w 2005 o zawieszeniu – jak się później okazało do mistrzostw świata w Kopenhadze w 2011 – konkurencji juniorów i juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 808 osób (196 kobiet i 612 mężczyzn) z 55 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (40 osób), Niemcy (39), Francja (38), Hiszpania (38) i Rosja (38). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 26 osób (18 zawodników i 8 zawodniczek) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2004 w kolarstwie
2004 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech
Sport w Weronie